Il doppio del torneo di tennis Aryamehr Cup 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 7-5, 6-7, 6-1, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1975